Die 92. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  92nd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  92. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)

Gepanzerte Verbände 
  92. Panzer-Division (Iran)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern